Флаг муниципального образования Александровский район Оренбургской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального района, отражает исторические, местные традиции и особенности района, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Флаг утверждён 29 июня 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7113.

Описание 
«Флаг района представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в центре фигуру герба муниципального образования Александровский район — золотой венок, сплетённый из пшеничных колосьев, в который вплетены три золотых берёзовых листа, перевязанный синей (лазурной) лентой, концы которой волнисто ниспадают вниз».

Обоснование символики 
Венок, свитый из колосьев, символизирует сельское хозяйство как основное направление развития района, а также труд хлебороба. Лента, соединяющая венок, символизирует взаимопомощь, совместный труд жителей района.

В венок вплетены три листочка берёзы, символизирующие жемчужины природы Александровского района — берёзовые колки.

Помимо прочего Александровский район примечателен тем, что на его территории находятся истоки крупных рек Ток и Малый Уран, которые хорошо известны многим за пределами района.

Эти две реки и начало их на территории района символизируют два выходящих из венка и ниспадающих вниз конца волнистой ленты. Дополнительно волнистые ленты символизируют водные ресурсы района.

Красный цвет полотнища символизирует красоту природы района, так как в древности слово «красный» было синонимом слова «красивый».

Венок и лента вместе напоминают литеру «А» — первую в названии села Александровка и Александровского района.

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса